Zuñi, indijansko pleme
 zuñi, izolirani indijanski jezik
 zuñijska etnobotanika
 zuñijska mitologija
 zuñijska glazba
 Zuni (gorje)
 Zuni Pueblo, Novi Meksiko
 Zuni (indijanski rezervat)
 Zuni (slano jezero)
 Zuni (rijeka), sveta rijeka plemena Zunija
 Zuni, Virginija
 Zuni (raketa)
 USS Zuni (ATF-95), američki ratni brod
 Applebay Zuni, jedrilica
 Catostomus discobolus jarrovii (plavoglavi zuni), vrsta ribe, živi u rijeci Zuni